

Biografia 
Esperto in management del settore dell'industria multimediale ed audiovisiva, è autore di saggi sui sistemi di sostegno alle produzione cinematografica, con particolare attenzione alle implicazioni giuridiche, economiche e fiscali, ai contenuti e alla proprietà intellettuale.

È Rettore della Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences (UniCamillus) in Roma, Presidente della Fondazione Progetto Salute e dell’Ente di Ricerca Archeologica “Virgil Academy”. È stato fondatore e presidente della Coalizione Italiana per la Diversità Culturale, Direttore Generale della Società Italiana degli Autori ed Editori, Direttore Generale del Cinema, Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Carriera accademica 
Dal 2018 è Presidente del Comitato Tecnico Organizzatore dell’Università UniCamillus di Roma. È stato docente di "Produzione e Gestione dello Spettacolo" nel Corso di Laurea di Arti e Scienze dello Spettacolo presso la Facoltà di Scienze Umanistiche, dell’Università La Sapienza di Roma, dopo aver insegnato "Economia dell’audiovisivo e del multimediale" alla Facoltà di Scienze Politiche della Luiss Guido Carli e "Organizzazione ed economia nel settore dell'intrattenimento" all'Università degli Studi di Udine.

Pubblicazioni principali 
Film financing strategies: new developments, Entertainment Law Review, London 2008
Il sostegno al Cinema italiano introdotto dalla Finanziaria 2008 e Panoramica internazionale degli schemi pubblici di agevolazioni fiscali, Ed. Kappa dicembre 2007
Il panorama europeo degli audiovisivi : regole, prospettive e sviluppo imprenditoriale. Kappa, 2005
L' Europa dei film : sostegni comunitari all'industria cinematografica. Kappa, 2004
Study on the harmonization of the European juridical framework related to national support schemes for the audiovisual sector, Entertainment Law Review, Sweet & Maxwell, London, giugno 2002
L'industria audiovisiva italiana ed europea alle soglie della rivoluzione digitale. F. Angeli, 2001
Le nuove competenze nella societa dell'informazione. F. Angeli, 2000

Note

Altri progetti